Väg- och vattenbyggnadsverket kan avse:

 Väg- och vattenbyggnadsverket (Finland) – 1964–1990 föregångare till Vägförvaltningen
 Väg- och vattenbyggnadsverket (Sverige) – 1947–1967 föregångare till Vägverket